Stiphropus är ett släkte av spindlar. Stiphropus ingår i familjen krabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Krabbspindlar
Stiphropus